L'edizione 1989-90 della I liga vide la vittoria finale del Lech Poznań.

Capocannoniere del torneo fu Andrzej Juskowiak (Lech Poznań), con 18 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Lech Poznań Campione di Polonia 1989-90.
 Lech Poznań ammesso alla Coppa dei Campioni 1990-1991.
 Zagłębie Lubin e GKS Katowice ammesse alla Coppa UEFA 1990-1991.
 Widzew Łódź e Jagiellonia Białystok retrocesse in II liga polska.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
Campionato polacco di calcio